Schlacht von Turnhout steht für:

 Schlacht von Turnhout (1597)
 Schlacht von Turnhout (1789)